Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 2 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kris Goossens che ha battuto in finale Christian Ruud 4-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Oliver Gross (primo turno)
 Hernán Gumy (quarti di finale)
 Bohdan Ulihrach (quarti di finale)
 Sándor Noszály (quarti di finale)

 Christian Ruud (finale)
 Thomas Gollwitzer (semifinali)
 Kris Goossens (Campione)
 Frédéric Vitoux (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 1994